klankbord (preekstoel), houten luifel boven een preekstoel
 ander woord voor klankblad, onderdeel muziekinstrument
 Klankbord (Matthijs Vermeulen), een boek met essays van Matthijs Vermeulen uit 1929